El título Hail to the king puede referirse a:

 Hail to the king, sexto álbum de estudio de la banda de estadounidense Avenged Sevenfold.
 «Kiss the ring», canción del grupo estadounidense My Chemical Romance, también conocida como «Hail to the king».